Andrzej Janikowski – polski lekarz, profesor chirurgii
 Damian Janikowski – polski zapaśnik
 Henryk Janikowski – polski piłkarz
 Jan Janikowski – polski kompozytor i pianista
 Jarosław Janikowski – polski aktor i tancerz
 Jerzy Janikowski – polski szpadzista
 Leopold Janikowski – polski etnograf
 Mieczysław Janikowski – polski malarz
 Ryszard Janikowski – polski kaskader
 Ryszard Janikowski – polski ekonomista
 Sebastian Janikowski – polski footbolista
 Teofil Mikołaj Aleksander Janikowski – polski kupiec